Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Christian Miniussi che ha battuto in finale Jaime Oncins 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Alberto Mancini (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Javier Sánchez (secondo turno)

 Assente
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Francisco Clavet (semifinali)
 Martín Jaite (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1991
ATP Tour 1991